Саманта Рівз і Джессіка Стек були чинними чемпіонками, але цього разу Стек вирішила не брати участі. Рівз грала в парі з Наною Міягі, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Елс Калленс і Мейлен Ту.

Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши Калленс і Ту з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec